Мотти:

 Тактика «Мотти» — партизанская тактика ведения боевых действий.

Фамилия 
 Мотти, Алессандро (род. 1979) — итальянский теннисист.
 Мотти, Вильям (род. 1964) — французский легкоатлет.

Животное 
 Мотти — гибрид между азиатским и африканским слонами.

См. также 
 Мотт
 Мотта
 Мотто
 Моти